2017 Adrian Flux British FIM Speedway Grand Prix – szósta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2017. Zawody odbyły się 22 lipca 2017 na stadionie Millennium w Cardiff.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Craiga Cooka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Adam Ellis i Josh Bates.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Nicki Pedersen. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Peter Kildemand.
 (#12)  Nicki Pedersen → (#25)  Peter Kildemand

Losowanie pozycji startowych odbyło się 21 lipca.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Wielka Brytania
2017
2017 w Walii
Sport w Cardiff